Horst Jablonowski ist der Name folgender Personen:

* Horst Jablonowski (Historiker) (1914–1970), deutscher Historiker 
 Horst Jablonowski (Fußballspieler) (* 1934), deutscher Fußballspieler